Rebel Yell, Billy Idol albuma, 1983.
Rebel Yell, az album címadó dala.
Rebel Yell, a Scooter együttes kislemeze, a Billy Idol-dal feldolgozása, 1996.